Hermannsberg ist der Name folgender Ortschaften:
 Hermannsberg (Berching), Ortsteil der Stadt Berching, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Hermannsberg (Breitbrunn), Ortsteil der Gemeinde Breitbrunn, Landkreis Haßberge, Bayern
 Hermannsberg (Durach), Ortsteil der Gemeinde Durach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hermannsberg (Heiligenberg), Ortsteil der Gemeinde Heiligenberg, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Hermannsberg (Illschwang), Ortsteil der Gemeinde Illschwang, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Hermannsberg (Leuchtenberg), Ortsteil des Marktes Leuchtenberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Hermannsberg (Marienheide), Ortslage in der Gemeinde Marienheide
 Hermannsberg (St. Georgen im Schwarzwald), Ortsteil der Stadt St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Hermannsberg (Wiesent), Ortsteil der Gemeinde Wiesent, Landkreis Regensburg, Bayern
 Hermannsberg (Gemeinde Sulzberg), Ortsteil der Gemeinde Sulzberg, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

Hermannsberg ist der Name von Bergen und Erhebungen (nach Höhe sortiert):
 Großer Hermannsberg (867,4 m), bei Oberschönau im Thüringer Wald, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Hermannsberg (Hessen) (705,1 m), bei Rattlar im Upland (Rothaargebirge), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Hermannsberg (Westallgäu) (549,5 m), bei Achberg im Westallgäuer Hügelland, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Hermannsberg (Oberpfälzer Wald) (522 m), bei Leuchtenberg, Landkreis  Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Hermannsberg (Beuerlbach) (ca. 490 m), Sporn der Crailsheimer Hardt bei Beuerlbach, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hermannsberg (Fränkische Schweiz) (479 m), bei Aufseß, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hermannsberg (Bayerischer Wald) (404 m), bei Wiesent, Landkreis Regensburg, Bayern
 Hermannsberg (Steigerwald) (383 m), bei Sand am Main, Landkreis Haßberge, Bayern
 Hermannsberg (Teutoburger Wald) (363,7 m), bei Hörste im Teutoburger Wald, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Hermannsberg (Beckumer Berge) (128,2 m), nahe Beckum in den Beckumer Bergen, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen

Hermannsberg bezeichnet auch:
 Haus Hermannsberg, Weingut in der Lößnitz mit dem Weinberg Hermannsberg

Siehe auch:
 Hermannsburg (Begriffsklärung)
 Hermannshöhen
 Herrmannberge
 Herrmannsberg